Biografia:
 Sant Bonet de Clarmont
Geografia:
 Sant Bonet, municipi francès al departament del Losera
 Sent Bonet del Gard, municipi francès al departament del Gard
 Sent Bonet de Montaurós, municipi francès al departament del Losera
 Sent Bonet de Salendrenca, municipi francès, situat al departament del Gard